L' Individuel  des Championnats du monde de biathlon 2017 s'est déroulé le .

Résultat 
Début de la course à 14:30.

Notes et références 

2017